Bryce Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bryce Mountain (Arizona)
 Bryce Mountain (Virginia)